J.P. Morgan Chase Tower (Dallas)
 J.P. Morgan Chase Tower (Houston)